Восточный административный округ — один из 12 административных округов города Москвы. Включает в себя 16 районов. До 1 июля 2012 года являлся самым крупным по территории и вторым по численности округом Москвы и занимал 14,3 % (ныне — 6 %) территории города. Код ОКАТО — .

Здесь проживает  чел. (), однако плотность населения значительно ниже, чем в среднем по городу.

На территории округа расположены станции Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калининской и Некрасовской линий метро, а также частично станция «Выхино».

История 
Территория, которую сегодня занимает Восточный административный округ, издавна полюбилась российским государям как место охоты и отдыха. В конце XVII века здесь построил свой дворец царь Алексей Михайлович, любивший соколиную охоту. А настоящую славу этим местам принёс его сын, Пётр I, который стал собирать здесь Потешные войска — прообраз регулярной Российской армии.

Власть 

Территориальным органом исполнительной власти административного округа является префектура. Глава префектуры — префект Восточного округа Москвы (в ранге министра Правительства Москвы до 2010 года, при мэре Юрии Лужкове).

Здание префектуры расположено на территории района и муниципального образования Преображенское (Преображенская площадь, д.9).

С 29 сентября 2010 года после отставки мэра Москвы Юрия Лужкова временно исполняющим обязанности префекта Восточного округа стал Н. Н. Евтихиев, бывший до этого префектом. 3 ноября в прессе появилась информация о подписании новым мэром Сергеем Собяниным приказа о назначении Евтихиева исполняющим обязанности префекта. А уже 5 ноября появились сообщения о том, что новым префектом Восточного округа был назначен бывший первый заместитель префекта ВАО Н. В. Ломакин. 12 апреля 2013 года Ломакин был переведён на должность советника мэра Москвы, а префектом Восточного округа был назначен В. А. Тимофеев. 2 октября 2018 года на должность префекта ВАО назначен Н. В. Алешин.

Население

СМИ 
С января 2013 года издаётся еженедельная бесплатная газета «Восточный округ», посвящённая в основном различным событиям в жизни округа.

Районы

Достопримечательности 

На территории округа расположены большие лесные массивы — часть территории национального парка «Лосиный остров», Измайловский и Сокольнический парки, а также старинные архитектурные ансамбли петровских времен — усадьбы «Кусково» и «Измайлово», церкви XVI—XVII веков (это храмы Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках, Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, Церковь Ильи Пророка в Черкизове, Храм Димитрия Солунского на Благуше, Рождества Христова и Покрова Пресвятой Богородицы в «Измайлово», Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове, Воскресения Христова в Сокольниках, памятник К. К. Рокоссовскому в Богородском, стоящий на одноимённом бульваре.

На территории округа находится историческое старообрядческое Преображенское кладбище.

В Восточном округе находится комплекс спортивных сооружений — стадионы «Локомотив», «Луч», «Крылья Советов», «Олимп», «Авангард», «Спартаковец», легкоатлетический Центр братьев Знаменских, Центр водного спорта, Дворец спорта в Сокольниках и другие. Функционирует туристско-гостиничный комплекс «Измайлово», на базе которого во время проведения Всемирных юношеских игр 1998 года была оборудована малая Олимпийская деревня.

У станции метро «Партизанская» располагается Центр ремёсел «Русское подворье». Специфика — русские промыслы и советские раритеты.

Религия

Православные храмы 

На территории округа имеется не менее 28 православных храмов, входящих в Рождественское и Воскресенское благочиния Московской городской епархии Русской православной церкви. Воскресенское благочиние объединяет храмы районов Сокольники, Преображенское, Богородское, Соколиная Гора, Метрогородок, Гольяново, Восточный; храмы других районов подчиняются Рождественскому благочинию. Так же идет строительство большого количества церквей, при которых в данный момент открыты временные действующие храмы.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный новостной портал «Восточный округ» 
 Официальный портал префектуры округа